La formule royaume de Pologne (en polonais Królestwo Polskie) désigne, selon les périodes de l'histoire polonaise :

 le royaume de Pologne (1025-1138), sous la dynastie des Piast ;
 le royaume de Pologne (1138-1320), période de démembrement territorial (rozbicie dzielnicowe) : le royaume est divisé en quatre duchés indépendants :
 le duché de Silésie ;
 le duché de Mazovie ;
 le duché de Grande-Pologne ;
 le duché de Sandomierz ;
 le royaume de Pologne (1320-1385), de nouveau sous les Piast ;
 le royaume de Pologne (1385-1569), sous la dynastie des Jagellon.
 le royaume de Pologne, aussi appelé « la Couronne » (par exemple dans le titre de « Grand hetman de la Couronne »), composante avec le Grand-duché de Lituanie de la République des Deux Nations (Rzeczpospolita Obojga Narodów) (1569-1795), État dirigé par un roi élu à vie ;

Autres acceptions possibles 
 le royaume de Pologne  ou royaume du Congrès (1815-1915), sous tutelle des tsars de Russie, créé au congrès de Vienne, mais dont le nom officiel était Królestwo Polskie (nom que les autorités russes cessent d'utiliser à partir de 1868, préférant des périphrases excluant le mot « Pologne », notamment « Pays de la Vistule ») 
 le royaume de Pologne (1916-1918) (Königreich Polen) ou Régence du royaume de Pologne (Regentschaftskönigreich Polen), satellite de l'Empire allemand pendant la période d'occupation pendant la Première Guerre mondiale.
 les États-Unis de Pologne, concept politique non réalisé proposé par Ignacy Paderewski en 1917.